Cantonul Sompuis este un canton din arondismentul Vitry-le-François, departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Bréban || align="right" | 91 || align="right" | 51320 || align="right" | 51084
|-
| Chapelaine || align="right" | 37 || align="right" | 51290 || align="right" | 51125
|-
| Coole || align="right" | 156 || align="right" | 51320 || align="right" | 51167
|-
| Corbeil || align="right" | 104 || align="right" | 51320 || align="right" | 51169
|-
| Dommartin-Lettrée || align="right" | 153 || align="right" | 51320 || align="right" | 51212
|-
| Humbauville || align="right" | 75 || align="right" | 51320 || align="right" | 51296
|-
| Le Meix-Tiercelin || align="right" | 175 || align="right" | 51320 || align="right" | 51361
|-
| Saint-Ouen-Domprot || align="right" | 206 || align="right" | 51320 || align="right" | 51508
|-
| Saint-Utin || align="right" | 89 || align="right" | 51290 || align="right" | 51520
|-
| Sommesous || align="right" | 401 || align="right" | 51320 || align="right" | 51545
|-
| Sompuis || align="right" | 292 || align="right" | 51320 || align="right" | 51550
|-
| Somsois || align="right" | 233 || align="right" | 51290 || align="right" | 51551
|-
| Soudé || align="right" | 143 || align="right" | 51320 || align="right" | 51555
|}
 
 

Cantoane în Marne